Василий Павлович Маслов-Стокоз (1866—1918) — писатель, поэт, публицист, переводчик, историк литературы (псевдонимы и криптонимы В. Батуринский, В. Жук, Василий Жук, Б. В., В. Ж.).

Биография 
Родился в 1866 году в Батурине. Отец, Павел Васильевич Маслов, женатый на представительнице польского рода Стокоз, за покушение на убийство был сослан в Тобольск, мать утонула в Сейме. 

В начале 1880-х годов после окончания гимназии в Прилуках преподавал в Борзне. За участие в революционном движении (активно сотрудничал с народовольцами) в 1884 году был отправлен в двухлетнюю ссылку: жил в Берёзове Тобольской губернии и Кокчетаве Акмолинской губернии; затем находился под негласным надзором полиции, жил на Кубани (Екатеринодар) и в Каменец-Подольском. 

Спустя некоторое время ему удалось уехать во Львов, в 1889 году уехал в Швейцарию, с 1890 года жил в Сербии, Болгарии, США (Балтимор, Нью-Йорк); с конца 1890-х годов находился в Англии, где и умер в 1918 году.

Писал на украинском и русском языках, пропагандировал украинскую литературу за рубежом; печатался в антимонархических изданиях «Свободная Россия» (Женева), «Прогресс» (Нью-Йорк, Чикаго), «Летучие листки, издаваемые Фондом вольной русской прессы в Лондоне»; переводил на украинский языки произведения русских писателей. Его любовную лирику впервые опубликовал И. Франко под названием «Песнь песней» в 1903 году. Эти стихи в 1924 году положил на музыку композитор В. Барвинский. Одна из самых известных его работ — «А. И. Герцен, его друзья и знакомые».

Женился в эмиграции на Дори Весс, имел двух детей.

Архив В. П. Маслова-Стокоз находится в Международном институте социальной истории В Амстердаме. Биография В. П. Маслова-Стокоз готовилась к изданию в 4-м выпуске 3-го тома справочника «Деятели революционного движения в России», который не был напечатан.

Библиография 
 Песнь песней // Аккорды: Антология украинской лирики / Сост. И. Франко. — Львов, 1903. — С. 230.
 А. И. Герцен, его друзья и знакомые. — Санкт-Петербург: Г. Ф. Львович, 1904. — 309, [2] с., 4 л. ил., портр. — (Материалы для истории общественного движения в России; Т. 1)
 К истории 14 декабря 1825 года (Из воспоминаний петербургского сторожила) / Под текстом подпись: Сообщил В. П. Батуринский. — , 1904. — 67—86 с.
 Польские планы в 1876-1877 годах (Страничка из истории польско-русских отношений) / В. П. Батуринский. — , 1905. — 515—527 с.
 Идеалы и действительность в русской литературе// Кропоткин, Пётр Алексеевич. Сочинения. Т. 5.: с английского перевод В. Батуринского под редакцией автора. — 1907. — 367 с. (М.:Директ-Медиа, 2014. —  ISBN 978-5-4475-1751-9)
 Ватто / Л. Гинд; Пер. В. П. Батуринского. — Москва [и др.] : Ю. И. Лепковский, 1910 (Москва). — 79 с., 1 л. фронт. (цв. ил.), 7 л. цв. ил.: портр. — (Художественная библиотека). 
 Западники 40-х годов. — 1911.
 К биографии И. Тургенева// Нева. — 2008. — № 10.

Примечания

Литература 
 Маслов-Стокоз Василий // Энциклопедия украиноведения. Словарная часть / Голов. ред. В. Кубийович. — , 1996. Т. 4. — C. 1483.
 Погребенник Ф. Василий Маслов-Стокоз // Украинская литературная энциклопедия. Т. 3. —- , 1995. — С. 312.
 Маслов-Стокоз Василий // Украинские писатели диаспоры: Материалы к биобиблиографического словар. Ч. 2 / Авт.-сост.: А. Билык, Г. Гамалий, Ф. Погребенник. — , 2007. — С. 56—58.
 Ємчук О. Родина Маслових: колективна біографія вчених // Українська біографістика: зб. наук. праць. — Київ, 2013. — Вип. 10. — С. 88—104

Ссылки 
 Маслов-Стокоз Василь Павлович 
 Письма П. А. Кропоткина В. Жуку

Авторы Русского биографического словаря
Поэты-эмигранты
Писатели русского зарубежья
Переводчики русского зарубежья